Força Sindical, uma central sindical brasileira
 Feira de Santana, um município da Bahia
 Franco suíço
 código ISO 3166-2:ZA da província do Estado Livre, África do Sul
 Ferrovie dello Stato, a companhia ferroviária estatal da Itália
Francisco Santos Cidade brasileira no interior de Picos Piaui

Desambiguações de siglas